Houchang ;
 Houchang Nahavandi.

Voir aussi